Belagerung von Badajoz steht für:

 Belagerung von Badajoz (1811)
 Belagerung von Badajoz (1812)